Az alábbi japán hadihajók viselték a Hirjú nevet:

 Hirjú (japán hadihajó) gőzhajtású hadihajó
 Hirjú (repülőgép-hordozó) csatahajó, melyet átépítettek repülőgép-hordozóvá
 Ki-67 Hirjú, Japán nehézbombázó a második világháború idejéből